Nachyn Olzeevich Mongush, född 28 januari 2000 i Kyzyl, är en rysk brottare som tävlar i fristil.

Karriär
Vid junior-EM 2019 i Pontevedra tog Mongush guld i 57 kg-klassen. Vid ryska fristilsmästerskapet 2021 tog han silver efter en finalförlust mot Zaur Uguev.

Vid EM i Warszawa 2021 tog Mongush silver i 57 kg-klassen efter en finalförlust mot Süleyman Atlı.

Källor
Nachyn Mongush på Internationella brottningsförbundets webbplats

Noter

Ryska brottare
Födda 2000
Levande personer
Män
Ryska idrottare under 2000-talet
Personer från Tuva